Terraba steht für:
Terralba, Gemeinde auf Sardinien (sardischer Name)
Río Térraba, Fluss zum Pazifik in Costa Rica